Pseudanisentomon är ett släkte av urinsekter. Pseudanisentomon ingår i familjen trakétrevfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trakétrevfotingar
Pseudanisentomon